

Œuvres 

 deux poèmes de Charles Baudelaire :
 L'Horloge, en vers, paru dans le recueil Les Fleurs du mal à la section Spleen et idéal,
 L'Horloge, en prose (moins célèbre que le précédent), dans le recueil Le Spleen de Paris ;
 L'Horloge (The Clock), un film américain de Vincente Minnelli, sorti en 1945.

Autres 
 L'Horloge (1840-1914) est un café-restaurant parisien, devenu café-concert.
 L'Horloge est un magazine culturel qui paraît trimestriellement à Auxerre.